Сандра Форг (; имя при рождении Вилфрид Форг (); ) — французская слалом-каноист, транс-женщина. В 2018 году Форгес публично сделала каминг-аут как транс-женщина.

Участвовала в трех летних Олимпийских играх, выиграла две медали: золото в 1996 году и бронзу в 1992 году.

Форгес также выиграла четыре медали в соревнованиях на чемпионате мира ICF: два золота (1991, 1997), серебро (1995) и бронзу (1993). Она заработала ещё 5 медалей в командном зачете (2 золота, 2 серебра и 1 бронза).

Форгес выиграла серию Кубок мира в 1996 и 1997 годах. Она также выиграла серебряную медаль в соревновании на чемпионате Европы 2000 года.

Её партнером в лодке на протяжении всей её карьеры был Фрэнк Адиссон.

Достижения

Примечания

Ссылки 

Гребцы на байдарках и каноэ Франции
Трансгендерные и транссексуальные женщины
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1992 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1996 года
Олимпийские чемпионы от Франции
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Трансгендерные и транссексуальные спортсмены
Олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионы мира по гребле на байдарках и каноэ